Kirp. kan som auktorsförkortning betyda:

 Moisey Elevich Kirpicznikov
 Moisej Eljevitj Kirpitjnikov

Robotskapade auktorsförkortningar